Miejscowości w USA:
 Marblehead – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Marblehead – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
Gminy w USA:
 Marblehead (ang. Marblehead Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex